Guarani Esporte Clube pode ser:

 Guarani Esporte Clube (Minas Gerais) - conhecido como Guarani de Divinópolis
 Guarani Esporte Clube (Ceará) - conhecido como Guarani de Juazeiro
 Guarani Esporte Clube (Santa Catarina) - clube extinto de Blumenau
 Guarani Esporte Clube (Ponta Grossa) - do Paraná
 Guarani Esporte Clube (Volta Redonda) - clube extinto

Desambiguações de clubes